Paul Byrne ist der Name folgender Personen:

* Paul Byrne (Manager), Manager
 Paul Byrne (Fußballspieler, 1965) (* 1965), irischer Fußballspieler
 Paul Byrne (Fußballspieler, 1972) (* 1972), irischer Fußballspieler
 Paul Byrne (Leichtathlet) (* 1976), australischer Leichtathlet
 Paul Byrne (Journalist) (* 1978), irischer Journalist
 Paul Byrne (Fußballspieler, 1982) (* 1982), südafrikanischer Fußballspieler
 Paul Byrne (Fußballspieler, 1986) (* 1986), irischer Fußballspieler
 Paul Byrne (Leichtathlet, 1990) (* 1990), irischer Leichtathlet

Siehe auch:
 P. J. Byrne (Paul Jeffrey Byrne; * 1974), US-amerikanischer Schauspieler